Торкильд Хор (, 1910 — 1995) — датский шахматист. В период с конца 1940-х до середины 1960-х гг. входил в число сильнейших шахматистов Дании. Регулярно (в общей сложности 14 раз) участвовал в национальных чемпионатах. Был бронзовым призером чемпионата Дании 1953 г. В составе сборной Дании участвовал в нескольких международных матчах и других командных соревнованиях.

Тренерская работа 
Был женат на Мерете Хор (урожд. фон Хольстейн-Ратлоу, , 18 ноября 1924 — 17 марта 2004). Под его руководством М. Хор 8 раз становилась чемпионкой Дании.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века